Goran Jurišić (nogometaš, 1952.), igrao za Dinamo i Hajduk
Goran Jurišić (nogometaš), igrao za Sarajevo
Goran Jurišić (povjesničar), hrvatski povjesničar